

Tabela końcowa

M = liczba meczów; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; Pkt = punkty

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
1997 w Anglii
1998 w Anglii